Das Bergen County Classic 1978 war ein Tennisturnier der Damen in Mahwah. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 21. bis 26. August 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Mahwah